Титизе-Нойштадт, или Титизее-Нойштадт (, ), — город в Германии, курорт, расположен в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Фрайбург. Входит в состав района Брайсгау — Верхний Шварцвальд. Население составляет 11 856 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 89,66 км². Официальный код — 08 3 15 113.

Город подразделяется на 6 районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга